Сеницкий — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Сеницкий, Виктор Станиславович (1909—1977) — советский и польский военачальник, генерал-майор.
 Сеницкий, Криштоф Казимир (1671—1711) — великолитовский военачальник, генерал артиллерии литовской.
 Сеницкий, Людвиг (1677—1755) — великолитовский военачальник, двоюродный брат Криштофа Казимира, польский ссыльный, исследователь Якутии.
 Сеницкий, Роман (1918—1997) — польский спортсмен, легкоатлет, рекордсмен.

Топоним 
 «Сеницкий» — футбольный стадион в Сенице Минской области Беларуси.
 Сеницкий сельсовет — сельский Совет на территории Минского района Минской области Республики Беларусь.

См. также 
 Сеница
 Синицкий
 Свенцицкий